Diablesses chez Ned.com est un épisode de la série télévisée d'animation Les Simpson.

Voir aussi